Kolfhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Kolfhaus (* 1974), deutscher katholischer Geistlicher
 Heinrich Kolfhaus (1879–1956), deutscher evangelischer Geistlicher
 Herbert Kolfhaus (1916–1987), deutscher Karikaturist